Fünf Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Culloden in Erinnerung an die Schlacht von Culloden, die 1746 in Schottland stattfand. 

 Die erste HMS Culloden wurde noch vor ihrer Jungfernfahrt 1747 in HMS Prince Henry umbenannt.
 Die zweite HMS Culloden hatte ihre Jungfernfahrt gleichfalls 1747 und wurde 1770 verkauft.
 Die dritte HMS Culloden war ein Lagerschiff, das seit 1749 in Dienst war und 1765 verkauft wurde.
 Die vierte HMS Culloden wurde im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg so stark beschädigt, dass sie außer Dienst gestellt werden musste.
 Die fünfte HMS Culloden war an der Seeschlacht bei Abukir beteiligt, bei der die britische Flotte unter dem Kommando von Horatio Nelson der französischen Flotte eine verheerende Niederlage beibrachte. Sie tat ihren Dienst bis 1813.

Literatur 
 

Culloden